Station Walheim (Aken), spoorwegstation in het stadsdeel Walheim van de Duitse stad Aken.
 Station Walheim (Frankrijk), spoorwegstation in de gemeente Walheim van het Franse departement Haut-Rhin.